Ålgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Ålgölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Södra Ålgölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Ålgöl (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Ålgöl (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Ålgöl (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (21,2 ha)
Ålgölen, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Lilla Ålgölen, sjö i Norrköpings kommun, 
Stora Ålgölen, sjö i Norrköpings kommun,

Se även
Ålegöl
Ålagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn